Sampling ( ‚Stichprobe‘, ‚Auswahl‘) steht für:

 Entnahme von Stichproben
 Sampling (Musik), musikalische Neuverarbeitung konservierter Töne
 Abtastung (Signalverarbeitung), Abtastung eines Signals
 Sampling, kulturelle Technik, Gegenstände in einen neuen Kontext zu stellen, siehe Bricolage#Jugendkultur
 Sampling, Maßnahme der Verkaufsförderung, siehe Promotionjob
 Sampling (Portfoliomanagement), eine Anlagestrategie, lediglich einen Teil eines Portfolios gegen Kursrisiken durch Sicherungsgeschäfte abzusichern 

Siehe auch:

 Sample (Begriffsklärung)
 Semple (Begriffsklärung)